Les vel·loziàcies (Velloziaceae) són una família de plantes amb flors.

Relacions i evolució 
En contrast amb altres membres de l'ordre Pandanales aquesta família mostra una morfologia floral estricta, malgrat que l'estructura de la flor és força variable.

Aquesta família de plantes es va originar a l'antic continent de Gondwana entre el peróde Neogen i el Cretaci.

Distribució i ecologia 
Les espècies de Velloziaceae es troben a l'Antic Món i al Nou Món. Gèneres com Vellozia, Nanuza i Barbacenia es troben a Amèrica del Sud (Brasil, Cerrado). Xerophyta i Talbotia creixen a Àfrica i Barbacenia inclou moltes espècies. Plantes d'aquesta família es troben a Madagascar i al sud de la Península Aràbiga. Només una espècie es troba a àsia (a la Xina, Acanthochlamys bracteata).

Referències

Enllaços externs 

 Velloziaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. http://delta-intkey.com 
 links at CSDL, Texas

Pandanals